«Тяжёлый металл» () — полнометражный фантастический мультипликационный фильм с саундтреком в стиле хеви-метал, являющийся экранизацией одноимённой графической новеллы. В 2000 году было снято продолжение фильма: «Тяжёлый металл 2000», а также выпущена игра «Heavy Metal: F.A.K.K.²».

Одним из художников картины был Луис Ройо, а также Хуан Хименес.

Сюжет

Мягкая посадка 
В Прологе от шаттла отделяется посадочный модуль в виде винтажного автомобиля Корвета 1957 года). Сидящий в нём астронавт в скафандре приземляется в пустыне, отстегивает парашют и приближается к викторианскому особняку, в холле которого его встречает дочь-подросток.

Гримальди 
Астронавт подходит к столу и открывает контейнер, из которого вылетает напоминающий шаровую молнию зелёный светящийся шар. Астронавт погибает в зелёном сиянии, а перепуганная девочка слышит голос шара, сообщающий, что он сосредоточие всего зла.

Гэри Кэньен 
Оригинальная история — Daniel Goldberg и Len Blum; по мотивам комикса Дэна О’Бэннона и Мёбиуса (Жан Жиро) — «Долгое завтра» («The Long Tomorrow»).
2031 год. В пустыне производятся археологические раскопки. После обнаружения зелёной сферы Лок-Нар один из археологов в защитной маске гибнет. Тем временем, в футуристическом Нью-Йорке бывалый таксист Гарри Кэньен читает New York Times от 3 июля 2031 года о 35 Олимпийских играх на марсианской орбите и сенсационной археологической находке Лок-Нара (Loc-Nar), которая будет выставлена в Музее Метрополитен. Тем временем, в такси подсаживается панк (парень в шипованной жилетке с прической ирокез) и пытается ограбить водителя, но Гарри с легкостью избваляется от него с помощью дезинтегратора.

Кэньен случайно становится свидетелем инцидента возле музея «Метрополитен»: толстый гангстер и его киборги убивают археолога, руководившего раскопками. Дочь убитого убегает, и Гэри подсаживает её к себе в машину. Девушка рассказывает ему об открытии её погибшего отца: из-за Лок-Нара вокруг них гибнут люди, а теперь мёртв и её отец. Гэри привозит девушку в полицию, но денег, чтобы заплатить за расследование, у них нет, и он отвозит дочь археолога к себе домой. Той же ночью девушка соблазняет его, и они занимаются любовью.

Утром Гэри просыпается один, и в его квартиру вламываются полицейские, ищущие дочь археолога. Гэри отрицает, что знаком с ней. В тот же день в машину Гэри забирается толстый гангстер, который представляется как Радник, представляющий интересы инвесторов с Венеры. Он угрожает таксисту расправой, если тот не согласится с ними сотрудничать в поисках девушки и пропавшего Лок-Нара.

Позже девушка выходит на связь с Гэри и убеждает его помочь ей — проводить на встречу с гангстерами, где она должна передать им Лок-Нар, обещая разделить вознаграждение. Гэри соглашается, и они отвозят Лок-Нар гангстерам, получают деньги и уезжают. Стоит гангстеру взять Лок-Нар в руки, как тот растворяет его.

В машине Гэри девушка угрожает таксисту пистолетом, но тот избавляется от неё при помощи дезинтегратора, оставляя себе деньги.

Дэн 
Автор — Ричард Корбен

Ден, заучка-подросток, находит в своём огороде «зелёный метеорит» и помещает его с свою коллекцию минералов. Проходит довольно много времени, и Ден, уже забывший о своей находке, экспериментирует дома с электричеством, пытаясь поймать заряд молнии. Лок-Нар затягивает мальчика в мир «Никогде» (Neverwhere), где Денни из тощего лохматого подростка превращается в лысого мускулистого парня по имени Дэн. Новый мир напоминает ему фильм Десять заповедей. Он приземляется на гигантского идола, откуда наблюдает за странным ритуалом и спасает юную обнажённую девушку, которую жрецы собирались принести в жертву «Уллатеку» (искаженное «Ктулху», произносимое задом наперед). Когда они оказываются в безопасности, девушка рассказывает ему, что её зовут Кэтрин Уэллс, и она родом из британской колонии в Гибралтаре. Она говорит, что очень благодарна за спасение, но ей нечем отблагодарить его, кроме как своим телом.

Пока они предаются удовольствиям, их окружает отряд подданных местного вождя революции — Арда.

Кэтрин и Дэна отводят к Арду, который погружает Кэтрин в сон и заточает в стеклянный саркофаг. Дэн узнаёт, что только Ард может вернуть девушку к жизни — в обмен на это Ард предлагает Дэну похитить у королевы (женщина, руководившая ритуалом в честь Уллатека) священный шар — Лок-Нар. Дэн соглашается, убедившись, что не может просто убить Арда (тот бессмертен, и раны от огнестрельного оружия на нём мгновенно заживают).

Дэн и воины Арда проникают во дворец королевы, где их ловит стража. Королева выказывает откровенную симпатию Дэну и предлагает отпустить его, если он ублажит её ненасытное тело. Дэн отлично справляется с заданием, и королева уже готова сделать его своим союзником, когда узнаёт, что воины Арда тем временем добрались до Лок-Нара и похитили его.

Спасаясь от разъярённой королевы и преследуемый ею и её войсками, Дэн пробирается обратно к идолу, где Ард уже готовится принести Кэтрин в жертву. Дэн спасает девушку, и они наблюдают за кровавой схваткой Арда, королевы и их армий. Над идолом разражается гроза, и Дэн, вспомнив, что попал в этот мир при помощи зелёного метеорита (очень похожего на Лок-Нар) и электричества молнии, воссоздаёт с помощью подручных средств исходные условия. Лок-Нар заставляет королеву и Арда исчезнуть, а Дэн, отказавшись от предложения Кэтрин стать новым правителем оставшихся бесхозными войск и от возвращения на Землю, улетает вместе с девушкой, сказав на прощание, что «на Земле он никто, а здесь он — ДЭН».

Капитан Штернн 
Автор — Берни Райтстоун

В коридоре космической станции тощий мужчина находит крошечный зелёный шарик. Положив находку в карман, он продолжает свой путь. На борту этой же космической станции перед судом предстает мужественный капитан Линкольн Штернн. Его судят за бесчисленные грабежи, пиратские налёты в космосе, торговлю наркотиками, убийства, изнасилования… и одно текущее нарушение правил парковки.

Штернн объявляет себя невиновным, и под возмущённый гомон зала и причитания своего адвоката удаляется на своё место. В ответ на мольбу адвоката Штернн заявляет, что у него есть выход: он подкупил свидетеля (того самого человека, который нашёл шарик в коридоре). Свидетель по имени Ганновер Фист начинает было рассказывать суду, что капитан Штернн — честнейший человек и столп общества, но Лок-Нар заставляет его рассказать всю горькую правду. В конце концов, Фист разъяряется так, что предлагает страшные кары, которые следовало бы применить к Штернну: «Его мало повесить! Его мало сжечь! Его надо разорвать на кусочки и похоронить живьём! Я убью его!! Убью!!!». Фист в такой ярости, что увеличивается в размерах: из тощего мужичонки превращается в груду мускулов размерами на две головы больше Штернна (чем очень напоминает Халка). Он рвется осуществить свои угрозы, и Штернн сбегает. Фист преследует его по коридорам станции, неся разрушение на своём пути.

Наконец Фист загоняет Штернна в угол, где капитан невозмутимо благодарит его за свидетельские показания и отдаёт обещанную взятку, что наводит на мысль о том, что весь этот спектакль был, возможно, подстроен Штернном, а вовсе не Лок-Наром.

Штернн к тому же с лёгкостью избавляется от более не нужного свидетеля: попрощавшись с Фистом, он открывает люк в полу станции и Фист улетает в свой последний полёт, сгорая при проходе через атмосферу, окружающую станцию. От него остается только рука, сжимающая крошечный Лок-Нар.

Би-17 
Американский Бомбардировщик Би-17 совершает ночной рейд. Экипажу удаётся отбомбиться, но половина команды погибает, а у самолёта повреждён двигатель. Самолёт уже направляется на посадку, когда в него врезается зелёная сфера Лок-Нар, превращающий погибших членов экипажа в кровожадных зомби. Они пожирают заживо второго пилота, а первому удаётся выпрыгнуть с парашютом — только для того, чтобы приземлиться на тропический остров, где расположилось кладбище погибших самолётов, населённое все теми же живыми мертвецами.

Последнее, что мы видим — это красная фигурка пилота на мониторе, её окружают медленно движущиеся зелёные тени, в очертаниях которых угадываются зомби.

Так прекрасно, так опасно 
Автор — Ангус МакКи

На автомобиле, который только что светился красным на чьём-то мониторе, в Пентагон прибывает учёный, доктор Арнак. Ему предстоит произнести речь на собрании, посвящённом загадочным мутациям в Аризоне («у людей кожа становится зелёной, на спине вырастают руки»). На собрании доктор уверенно развеивает опасения сенаторов и военных, уверенных, что причина мутаций в чём-то, что кроется в космосе. Доктор же заверяет собравшихся, что, по его мнению, «Земля — технически совершенная цивилизация, единственная таковая во всей Вселенной». Пентагон, тем временем, накрывает тень от огромного сферического космического корабля.

Доктор внезапно начинает запинаться, его зрение приковывает к себе брошь рыжеволосой стенографистки Глории — зелёная светящаяся сфера. С животной страстью доктор бросается на девушку и валит её на стол. В этот момент потолок зала пробивает огромная труба, высунувшаяся из космического корабля, и доктора вместе со стенографисткой затягивает в неё. Сенаторы и военные ошарашенно смотрят в потолок, корабль отчаливает.

После путешествия по транспортной системе внутри корабля доктор Арнак разваливается на части — он оказался андроидом. Похожий на чебурашку робот, возглавляющий экипаж корабля, весьма раздражён тем обстоятельством, что андроид не подлежит ремонту, но его очень радует появление хорошенькой Глории в красной миниюбке и лиловой блузке. С помощью своей команды, этаких межзвездных хиппи, он убеждает Глорию остаться с ними, убеждая, что не в их силах вернуть её на Землю. В следующей сцене обнаженная Глория курит на кровати, лежа с роботом и говорит, как ей было хорошо. Робот делает предложение руки и сердца, но Глория настаивает на свадьбе по еврейскому обычаю.

Пока робот и Глория обсуждают планы, хиппи-пилоты, нанюхавшиеся «плутонного кокса» и впавшие в блаженную нирвану, едва не разбивают корабль при приземлении на громадную космическую станцию.

Перед последней историей Лок-Нар говорит девочке, что в ней есть сила, которой она сама не понимает, и он не даст этой силе пробудиться. Перед смертью он предлагает ей посмотреть как будет уничтожен её мир.

Таарна 
по мотивам историй Мёбиуса про Арзака 
Лок-Нар приземляется на пустынную планету и исторгает из себя волну зелёной лавы, в которой тонет орда воинственно выглядящих варваров. Когда волна лавы спадает, люди меняются — их кожа становится зелёной, глаза загораются жёлтым огнём. Лок-Нар одарил их манией убийства: вся орда кидается в атаку на мирный город. Старейшина города, несмотря на убеждения соратников, отказывается вооружать граждан и предлагает призвать на помощь гибнущему городу последнего выжившего из мёртвой расы Тааракиенов — защитников.

Таарна, прекрасная девушка-воин с белыми волосами и клеймом в форме стилизованного меча на шее, является на их зов (она летит верхом на крылатом существе, похожем на птеродактиля).Таарна летит над пустыней до огромного храма Тааракиенов. В центре храма находится статуя женщины-воина с мечом в руках. Таарна снимает балахон, прыгает в бассейн перед идолом, и выйдя из воды экипируется, надевая черные чулки, красные сапоги, чёрное бикини с поясом и ошейником. Она берёт в руки золотой меч и подходит к статуе. Энергия с меча в руках статуи переходит в меч Таарны.

Увы, Таарна приходит слишком поздно — город разрушен, старейшины мертвы, и единственное, что указывает Таарне путь к убийцам — медальон с буквой Z, зажатый в пальцах обезглавленного Старейшины. Таарна выходит на след варваров-мутантов. Она заходит в таверну и после внезапно вспыхнувшего конфликта хладнокровно убивает их своим мечом. Бармэну она молча протягивает медальон Старейшины, на что тот говорит об зелёном свечении по ту сторону оазиса. В каньоне она попадает в ловушку. Таарна сражается с предводителем варваров и побеждает его в жестокой битве. Раненая, истекающая кровью, она седлает своего летуна и вместе с ним устремляется к Лок-Нару. Используя энергию меча, Таарна уничтожает Лок-Нар.

Эпилог 
Одновременно с уничтожением в мире Таарны, Лок-Нар уничтожается и на Земле. Шар взрывается, но девочке удаётся сбежать за несколько секунд до взрыва. Когда она стоит в поле, глядя на развалины, к ней с неба спускается птенец, очень похожий на летуна Таарны, девочка садится на него верхом, и они вместе улетают в рассвет — побелевшие волосы девочки развеваются, обнажая на её шее клеймо Тааракиена.

Участники действия 
 Лок-Нар (Loc-Nar) — основной участник действия, который представляет собой зелёный светящийся шар. Астронавт Гримальди привозит его в контейнере домой и погибает от него. В 2031 году археологи откапывают его как ценный артефакт и первый из них погибает. Руководитель экспедиции пробует выставить его в музее, но гибнет от рук гангстеров с другой планеты, которые пытаются заполучить его. Гангстер Радник подобно астронавту Гримальди также гибнет от сияния Лок-Нара. Американский подросток Дэн, напротив, воспринимает Лок-Нар как метеорит и лишь сообщив ему энергию молнии, преобразившись, оказывается в ином мире. В этом новом мире Лок-Нар оказывается частью скипетра власти, за который борются местные кланы. Впоследствии Дэн, как и таксист Гарри Кэнион и капитан Линкольн Штерн не проявляют интереса к зелёной сфере и остаются невредимыми. А вот мертвых американских летчиков времен Второй мировой войны и варваров из мира Таарны Лок-Нар превращает в зомби. Лок-Нар разрушается после того, как воительница Таарна вонзает в шар свой меч.
 Таарна (Taarna) — прекрасная воительница и последняя представительница своей касты воинов Тааракийцев (Taarakians). Перемещается по воздуху с помощью крылатого монстра, напоминающего птеродактиля. Имеет бело-седые волосы и носит весьма откровенный наряд (высокие красные сапоги, черные чулки, чёрное бикини, пояс), который впрочем использует для введения в заблуждение своих противников. Вооружена мечом. Погибает, уничтожая Лок-Нар.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фантастические мультфильмы Канады
Рисованные мультфильмы 1981 года
Фантастические фильмы 1981 года
Полнометражные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы Канады
Экранизации комиксов США
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Канады
Рисованные мультфильмы США 1980-х годов
Полнометражные мультфильмы Канады
Фильмы Канады 1981 года
Мультфильмы США 1981 года